Каллиопий:

 Каллиопий — святой мученик, юноша-христианин, отказавшийся принять участие в языческих праздниках, за что был заключён в тюрьму, а потом распят вниз головой в 304 году в Киликии.
 Каллиопий — римский политический деятель второй половины IV века, консуляр Вифинии.